Вильва — топоним в России:

Реки 
 Вильва — река в Пермском крае, приток Камы;
 Вильва — река в Пермском крае, приток Камы;
 Вильва — река в Пермском крае, приток Усьвы;
 Вильва — река в Пермском крае, приток Яйвы;
 Вильва — река в Пермском крае, приток Косьвы;
 Вильва — река в Пермском крае, приток Говорухи;
 Глухая Вильва — река в Пермском крае, приток Язьвы.

Населённые пункты 
 Вильва — посёлок в Горнозаводском районе Пермского края.
 Вильва — посёлок в Добрянском районе Пермского края
 Вильва — село в Соликамском районе Пермского края.